El término cloaca se puede referir, en esta enciclopedia:

 a la cloaca, el final del aparato digestivo de las aves y otros animales;
 a una cloaca o colector, una construcción destinada a la evacuación de aguas residuales;
 a la Cloaca Máxima, parte del sistema de alcantarillado en la antigua Roma;
 a Cloaca, una película neerlandesa de 2003;
 a Cloaca, una obra de arte de Wim Delvoye;
 a las cloacas del Estado o Estado profundo.